Кабані́ха () — присілок (колишнє селище) в Зав'яловському районі Удмуртії, Росія.

Присілок розташоване на правому березі невеликої річки Чемошурка, правої притоки Позиму, на східній околиці міста Іжевська. Біля присілка проходить залізниця Іжевськ-Воткінськ.

Населення — 7 осіб (2010; 14 в 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 удмурти - 57%
 росіяни — 43 %

Примітки

Посилання 
 www.panoramio.com

Населені пункти Зав'яловського району (Удмуртія)
Присілки Удмуртії